Dar'ja Gavrilova e Ellen Perez erano le detentrici del titolo, ma Gavrilova non ha preso parte a questa edizione del torneo. Perez ha fatto coppia con Storm Sanders, perdendo al primo turno contro Nicole Melichar e Demi Schuurs.

In finale Melichar e Schuurs hanno sconfitto Hayley Carter e Luisa Stefani con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Nicole Melichar /  Demi Schuurs (campionesse)
  Gabriela Dabrowski /  Jeļena Ostapenko (semifinale)

 Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (semifinale)
 Hayley Carter /  Luisa Stefani (finale)

Wildcard 
  Clara Burel /  Diane Parry (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 2020